Суперкубок Турции по футболу 2014 года () — 40-й матч Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 «Фенербахче» и обладатель Кубка Турции 2013/14 «Галатасарай». Встреча состоялась 25 августа 2014 года в Манисе, на стадионе Маниса 19 Майыс.

Для «Галатасарая» этот Суперкубок являлся 21-м по счёту (13 из них команда выигрывала), для «Фенербахче» — 16-м (в 7-и из них клуб побеждал).

Обладателем Суперкубка Турции 2014 года стал «Фенербахче». Основное время матча закончилось без голов и судьба титула решилась в серии пенальти.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2014 на сайте Турецкой футбольной федерации

2014
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Фенербахче»
Турция
Спорт в Турции в 2014 году
Август 2014 года
События 25 августа
События в Манисе
Спорт в Манисе